Unter Bauwürdigkeit versteht man:

 im Bergbau die Bauwürdigkeit einer Lagerstätte, siehe Bauwürdigkeit (Bergbau)
 in der Verwaltung, die Bewertung eines Bauvorhabens, siehe Empfehlungen für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen an Straßen